K. может использоваться в литературе для обозначения авторства ботанического таксона. Встречается обозначение для указания на следующих учёных:
 Карл Сигизмунд Кунт (1788—1840), H.B.K. — Гумбольдт, Бонплан и Кунт
 Пауль Китайбель (1757—1817), W.K. — Вальдштейн и Китайбель
 Вильгельм Даниель Йозеф Кох (1771—1849), M.K. — Мертенс и Кох